Anne Möllinger, Duits atlete
Michael Möllinger, Zwitsers schansspringer

Zie ook
 Mollinger

Achternaam